

Geografia 
 Monte Baden-Powell – monte della California dedicato a Robert Baden-Powell
 Picco Baden-Powell – monte del Nepal, sull'Himalaya, dedicato a Robert Baden-Powell
 Parco Robert Baden-Powell – parco milanese dedicato a Robert Baden-Powell

Persone 
 Robert Baden-Powell – militare britannico e fondatore dello scautismo
 Olave Baden-Powell – moglie di Robert Baden-Powell e pioniera del guidismo
 Agnes Baden-Powell – sorella di Robert Baden-Powell e pioniera del guidismo
 Baden Powell – matematico, padre di Robert Baden-Powell
 Baden Powell de Aquino – musicista brasiliano